Wąchabno – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie wolsztyńskim, w gminie Siedlec
 Wąchabno – osada leśna w województwie wielkopolskim, w powiecie wolsztyńskim, w gminie Siedlec